Jméno a příjmení William Bell nosí více osob:

 William Bell (právník) (1538–1598) – anglický právník
 William Bell (malíř) (1740–1804) – anglický malíř
 William Bell (fotograf) (1830–1910) – americký fotograf
 William Henry Bell (1873–1946) – anglický hudební skladatel
 William Bell (baseballista) (1897–1969) – americký baseballista
 William Bell (tubista) (1902–1971) – americký tubista
 William Bell (zpěvák) (* 1939) – americký zpěvák
 William Bell (spisovatel) (1945–2016) – kanadský spisovatel